Màslovo (Ivànovo), localitat de la província d'Ivànovo, a Rússia
 Màslovo (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia